Jean Kahn peut désigner :
 Jean Kahn, devenu Jean Kahn-Dessertenne (1916-1970), professeur de philosophie et poète français ;
 Jean Kahn, (1922-2006), juriste et résistant français ;
 Jean Kahn (1929-2013), avocat et directeur de société français.